Fårup (Jammerbugt), plaats in de gemeente Jammerbugt
Fårup (Randers), plaats in de gemeente Randers
Fårup (parochie, Randers)
Fårup (parochie, Aarhus)
Farup (parochie), een parochie in de Deense gemeente Esbjerg
Station Fårup, een voormalig station in Fårup (Randers)